Název Kadov má více obcí:
 Kadov (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Kadov (tvrz) – tvrz v této vesnici
 Kadov (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Kadov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy